Generał Kolewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Generał Kolewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna